Георг фон Хесен-Дармщат (, * 1669 в Дармщат, † 13 септември 1705 пред Барселона) е императорски генерал на служба при австрийските Хабсбурги и завладява през 1704 г. крепостта Гибралтар.

Той е вторият син на ландграф Лудвиг VI фон Хесен-Дармщат (1661 – 1678) и втората му съпруга Елизабет Доротея фон Саксония-Гота-Алтенбург (1640 – 1709). Брат е на Ернст Лудвиг, от 1678 г. ландграф на Хесен-Дармщат.

Георг започава военна служба при австрийците и служи първо при принц Евгений Савойски в турските войни и през 1690 г. при Вилхелм III Орански в похода против Ирландия. През 1694 г. на 24 години той е генералфелдвахтмайстор, 1695 г. е фелдмаршал-лейтенант. Той става вицекрал на Каталония (1698 – 1701), 1699 г. фелдмаршал.

Участва в обсадата на Барселона (1705) и пада убит на 13 септември 1705 г. при нападение на крепостта Монжуик (Castell de Montjuïc). Той е балсамиран и погребан в църквата на манастир Gràcia. Неговото сърце е пренесено през 1711 г. в градската църква в родния му Дармщат.

Литература 
 Sörgel: Kriege des 18. Jahrhunderts, Altenburg/ Leipzig 1793.
 Wagner: Geschichte von Darmstadt, Darmstadt 1823.
 Heinrich Kuenzel: Das Leben und der Briefwechsel des Landgrafen Georg von Hessen-Darmstadt. Friedberg, London, 1859
 Ludwig Clemm: Georg, Landgraf von Hessen-Darmstadt. Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 6, Duncker & Humblot, Berlin 1964, ISBN 3-428-00187-7, S. 217 f.

Източници

Външни препратки 
 Commemoration of the tercentenary of the death of Georg von Hessen-Darmstadt ~ Princep Jordi (Catalan) 
 Biographie: Georg von Hessen-Darmstadt ~ Princep Jordi (Catalan)
 Video about the life of Georg von Hessen-Darmstadt ~ Princep Jordi (Catalan)
 Prinz of Hesse bastion Gibraltar

Родословно дърво 

Хесени
Австрийски фелдмаршали
Родени в Дармщат
Починали в Барселона